Čenej – wieś w Serbii, w Wojwodinie

Cenei – (Čenej) wieś w Rumunii

Strony ujednoznaczniające